

Geografia 
 Ureña – città del Venezuela, capoluogo del comune di Pedro María Ureña, nello Stato di Táchira

Persone 
 José Rafael Molina Ureña (1921-2000) – politico dominicano
 José Ureña (1991) – giocatore di baseball dominicano
 Marco Ureña (1990) – calciatore costaricano
 Pedro Henríquez Ureña (1884-1946) – critico letterario, filologo e saggista dominicano
 Richard Ureña (1996) – giocatore di baseball dominicano
 Rodrigo Ureña (1993) – calciatore cileno